Сен-Приве́-Сен-Меме́н, Сен-Пріве-Сен-Мемен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південь від Парижа, 4 км на південний захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5425,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Приве-Сен-Мемен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Приве-Сен-Мемен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Приве-Сен-Мемен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Приве-Сен-Мемен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре